De Campeonato Carioca Série B1 (officieel: Campeonato Estadual do Rio de Janeiro - Série B1) is de derde hoogste voetbalklasse van de Braziliaanse staat Rio de Janeiro. Tot 2020 heette de competitie Série B2, de Série B1 bestond ook en deze competitie heet nu de Série A2.

Geschiedenis
De competitie werd opgericht in 1914 en wordt georganiseerd door de Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (FERJ). Na 1920 werd de competitie ontbonden en heringevoerd in 1980 twee jaar na het samenvoegen van het Campeonato Fluminense en het Campeonato Carioca. De clubs uit het voormalige Campeonato Fluminense waren niet opgewassen tegen de sterke clubs uit Rio de Janeiro waardoor er lagere reeksen ingevoerd werden.

Naamswijzigingen
 1914-1920: Terceira Divisão
 1980: Segunda Divisão
 1981-1993: Terceira Divisão
 1994-1995: Segunda Divisão
 1996-1998: Módulo Intermedário
 1999-2003: Módulo Especial
 2004-2008: Terceira Divisão
 2009-2016: Série C
 2017-2020: Série B2
 2021-heden: Série B1

Kampioenen

Eeuwige ranglijst

Staat Rio de Janeiro
Vetgedrukt zijn de clubs die in 2022 in de Série B1 spelen.

Federaal District

Externe links 
FFERJ Officiële Website

Campeonato Carioca